Niemcy:
 Nieder Kostenz – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück
 Ober Kostenz – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Hunsrück